__БЕЗКН__

Крешталице или тирани (лат. -{Tyranni}-) су подред птица певачица (-{Passeriformes}-). Подред укључује више од 1.000 врста, од којих велика већина насељава јужноамерички континент. Научни назив -{Tyranni}- је изведен из имена типског рода -{Tyrannus}-.

Крешталице имају другачију анатомску грађу мускулатуре сиринкса у односу на праве птице певачице (-{Passeri}-). Тренутно расположиви морфолошки, ДНК и биогеографски подаци, као и фосилни запис, упућују на то да ова два подреда птица певачица представљају два еволуционо различита кладуса.

Систематика 
Према студији ДНК-ДНК хибридизације Сиблија и Алквиста подред -{Tyranni}- се дели на три инфрареда: -{Acanthisittides}-, -{Eurylaimides}- и -{Tyrannides}-. Први садржи само једну породицу, -{Acanthisittidae}- (новозеландски царићи). Данас важеће становиште је да новозеландски царићи представљају древни огранак птица певачица и чине њихов посебан подред -{Acanthisitti}- (а не инфраред -{Acanthisittides}- подреда крешталице). 

Инфраред Eurylaimides укључује крешталице Старог света – углавном насељене у тропским областима око Индијског океана и једну америчку врсту сапају.

Однедавно, услед разрешења многих питања, везаних за односе унутар реда птица певачица, постоји растући тренд уздизања инфрареда Eurylaimides на ниво подреда.

  
Инфраред Tyrannides садржи све крешталице из Америка, сем сапаје (-{Sapayoidae}-).

Показало се да ДНК-ДНК хибридизација није најпогоднија за поуздано решавање питања изгледа филогенетског стабла крешталица. Утврђено је да постоји дихотомија између мраварица и сродника и тиранки и сродника.

Извори

Литература 
 
 Irestedt, Martin; Fjeldså, Jon; Johansson, Ulf S. & Ericson, Per G.P. (2002): Systematic relationships and biogeography of the tracheophone suboscines (Aves: Passeriformes). Molecular Phylogenetics and Evolution 23(3): 499–512.  (HTML abstract)

Спољашње везе